Локхед () — англосаксонская фамилия. Известные носители:

 Локхед, Артур (1897—1966), шотландский футболист.
 Локхед, Тони (род. 1982), новозеландский футболист.